Abosagitta grata är en djurart som tillhör fylumet pilmaskar, och som beskrevs av Kasatkina 2006. Abosagitta grata ingår i släktet Abosagitta och familjen Sagittidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pilmaskar
grata